ЭАЛ, вымышленный компьютер из Космической Одиссеи - см. HAL 9000
 Эал, мифическое существо - см. Йейл